Cette page a pour objet de présenter un arbre phylogénétique des Equisetophyta (Sphenophyta, Équisétophytes ou Prêles), c'est-à-dire un cladogramme mettant en lumière les relations de parenté existant entre leurs différents groupes (ou taxa), telles que les dernières analyses reconnues les proposent. Ce n'est qu'une possibilité, et les principaux débats qui subsistent au sein de la communauté scientifique sont brièvement présentés ci-dessous, avant la bibliographie.

Arbre phylogénétique 

 ▲
 └─o Equisetophyta ou Sphenophyta
   ├─? Iridopteridales (éteint)
   ├─? Hyeniales (éteint)
   ├─o Pseudoborniales (éteint)
   └─o
     ├─o Sphenophyllales (éteint)
     └─o Equisetales
       ├─o Archaeocalamitaceae (éteint)
       └─o
         ├─o Calamitaceae (éteint)
         └─o
           ├─o Neocalamites (éteint)
           └─o Equisetaceae

Débat scientifique relatif à la phylogénie des Equisetophyta

En savoir plus

Sources bibliographiques

Sources internet

Liens internes
 Arbre phylogénétique
 Le vivant (classification phylogénétique)
 Eukaryota (classification phylogénétique)
 Archaeplastida (classification phylogénétique)
 Equisetophyta -- Prêle
 Photo-guide taxinomique du monde végétal
 Orientation bibliographique en botanique, phycologie et mycologie (taxinomie)

Eucaryotes (classification phylogénétique)